Folc (revista), publicació bimestral del Grup Enderrock
 Toponímia:
 Folc (Rifred), afluent del Rifred a Calonge (Baix Empordà)
 Folch, masia del municipi de Llobera (Solsonès)
 Folc (Pinell de Solsonès) masia a Pinell de Solsonès
 Turó d'en Folc, muntanya Badalona
 Cal Folc, masia del municipi de Penelles, a la Noguera
 Can Folc, masia del municipi de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental
 Font del Folc, font del municipi de Calonge, al Baix Empordà
 Granja de Folc, edificació del municipi de Xerta, al Baix Ebre
 Granja del Folc, edificació del municipi de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià
 Riera del Folc, curs fluvial a la comarca del Baix Empordà 
 Mas de Folc, masia del municipi de Constantí, al Tarragonès
 Mas del Folc, masia del municipi de Riudoms, al Baix Camp
 Turó d'en Folc, muntanya del municipi de Badalona, al Barcelonès
 Biografies:
 Folc I el Roig vescomte d'Anjou
 Folc II el Bo, comte d'Anjou
 Folc III Nerra comte d'Anjou.
 Folc IV el Tauró, comte d'Anjou